Miejscowości w Rumunii
 Plai – wieś w okręgu Alba, w gminie Gârda de Sus
 Plai – wieś w okręgu Alba, w gminie Avram Iancu
 Plai – wieś  w okręgu Prahova, w gminie Drajna
 Plai – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Fundu Moldovei